Le championnat de Suisse de football de Ligue nationale B 1984-1985 a vu la victoire du FC Granges.

Format 
Le championnat se compose de 16 équipes. Les deux premiers sont promus en Ligue nationale A. Les trois derniers sont relégués en 1 Ligue.

Classement final

À l'issue de la saison

Promotions 
 Le FC Granges et le FC Baden sont promus en Ligue nationale A
 Le FC Renens, le FC Le Locle-Sports et le FC Zoug rejoignent la Ligue nationale B

Relégations 
 Le FC Winterthur et le SC Zoug sont relégués en Ligue nationale B
 Le FC Mendrisiostar, l'Yverdon-Sport FC et le FC Monthey sont relégués en 1 Ligue

Résultats complets 
 RSSSF

Championnat de Suisse de football de deuxième division
Championnat Suisse Football 1984-1985 D2
Championnat Suisse Football 1984-1985 D2
Suisse D2
Suisse D2